Mistrzostwa Świata w Snookerze 1937 (ang. 1937 World Snooker Championship) – najważniejszy turniej snookerowy rozegrany w 1937 roku w Thurston’s Hall w Londynie (Anglia).

W finale turnieju Anglik Joe Davis pokonał Australijczyka Horace'a Lindruma 32–29.

Wydarzenia związane z turniejem 
 Mistrzem Świata w Snookerze 1937 został Joe Davis, który w meczu finałowym pokonał Australijczyka Horace'a Lindruma 32–29.
 Dla Joego Davisa był to jedenasty tytuł Mistrza Świata w Snookerze.
 Najwyższy break turnieju to 103 punkty Anglika Freda Davisa.

Drabinka turniejowa

Przypisy 

Mistrzostwa świata w snookerze
1937 w sporcie